Addie ist der Familienname von:

 Robert Addie (1960–2003), britischer Schauspieler

Addie bezeichnet folgende geografische Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Addie (Idaho), im Boundary County
 Addie (Mississippi), im Issaquena County
 Addie (North Carolina), im Jackson County
 Addie (Tennessee), im Davidson County – nicht mehr existent
 Addie Township, North Dakota

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Addie Branch, Fließgewässer im Rabun County, Georgia
 Addies Branch, Fließgewässer im Caldwell County, North Carolina

Addie steht weiterhin für:
 Addie (Vorname), weiblicher Vorname
 ADDIE-Instruktionsdesign-Modell, Modell zur Entwicklung eines Instruktionssystems

Siehe auch:
 Addi
 Addy (Begriffsklärung)
 Adi
 Adie
 Ady